Кубок Канады по кёрлингу 2012 () проводился в городе Мус-Джо (Альберта) c 28 ноября по 2 декабря 2012 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 10-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2014, в очередном розыгрыше  2014 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2013.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Джеффа Стоутона.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Стефани Лоутон.

Квалификация для участия в турнире 
В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 7 мужских и 7 женских команд. Автоматическую квалификацию в розыгрыш Кубка получили победители предыдущего Кубка Канады 2011 (соответственно, команды скипов Кевина Мартина и Дженнифер Джонс, которую из-за её травмы на посту скипа заменяла Кейтлин Лоус). Также автоматическую квалификацию получили победители  и  чемпионатов Канады 2012 (соответственно, команды скипов Гленна Ховарда и Хезер Недохин). Остальные 5 мест в каждом из розыгрышей заполнили команды, занимающие, если не учитывать вышеуказанные команды, по результатам сезона 2011—2012 пять лучших мест в системе рейтингования канадских команд  ()

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: команда, занявшая 1-е место, проходит напрямую в финал, команды, занявшие в группе 2-е и 3-е место, играют в полуфинале за выход в финал.

Время начала матчей дано по UTC−6.

Мужчины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк 
1 декабря, 8:00

Плей-офф 

Полуфинал. 1 декабря, 18:30

Финал. 2 декабря, 14:30

Итоговая классификация

Женщины

Команды 

(источник: )

Кирстен Уолл заменяла отсутствующую Дженнифер Джонс, которая восстанавливалась после хирургической операции на травмированном колене.

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 1 декабря, 12:30

Финал. 2 декабря, 9:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Канады 2012 (в веб-архиве по состоянию на 25 декабря 2012)
 Официальная газета турнира "The Morning Cup" (5 выпусков; PDF) (в веб-архиве, по состоянию на 11 марта 2014)
 The Morning Cup (выпуск 1; 28 ноября)
 The Morning Cup (выпуск 2; 29 ноября)
 The Morning Cup (выпуск 3; 30 ноября)
 The Morning Cup (выпуск 4; 1 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 5; 2 декабря)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2012
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2012

2012
Спорт в Канаде в 2012 году
Спортивные соревнования в Альберте